Тийи-сюр-Сёль:

 Тийи-сюр-Сёль — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Тийи-сюр-Сёль — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.